Şalpazarı (district), een Turks district in de provincie Trabzon
 Şalpazarı (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Şalpazarı